Raimund Berengar IV. ist der Name folgender Personen:

* Raimund Berengar IV. (Barcelona) (~1113–1162), Graf von Barcelona 
 Raimund Berengar IV. (Provence) (vor 1158–1181), Graf der Provence